Вилинген може бити:

 Вилинген (Вестервалд), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Вестервалд.
 Вилинген (Упланд), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Валдек-Франкенберг.